Die BMW Open 2019 (offiziell: BMW Open by FWU AG) war ein Tennisturnier, das vom 29. April bis 5. Mai 2019 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Estoril die Millennium Estoril Open gespielt, die genau wie die BMW Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Alexander Zverev, im Doppel hatte das Duo Ivan Dodig und Rajeev Ram diese Rolle inne.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.340 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.140 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. April 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in München